Essomba ist der Familienname folgender Personen:
 Thomas Essomba (* 1987), kamerunischer Boxer
 Titi Essomba (* 1986), kamerunischer Fußballspieler